Калник:

 Калник — холмистая гряда в Хорватии.
 Калник — посёлок в Хорватии, в Копривницко-Крижевацкой жупании на склонах гряды Калник.